Chabarow ist der Familienname folgender Personen:

Jaroslaw Wassiljewitsch Chabarow (* 1989), russischer Eishockeyspieler
Jerofei Pawlowitsch Chabarow (1603–1671), russischer Befehlshaber
Leonid Wassiljewitsch Chabarow (* 1947), sowjetischer und russischer Offizier